RMS Lusitania : navire britannique coulé en 1915 ;
SS Lusitania : navire portugais naufragé en 1911.